L'aïmag d'Arkhangai (, littéralement Khangai du Nord)  est une des 21 provinces de Mongolie. Elle est située au centre du pays.

Transcription 
Le « х » mongol est parfois transcrit « kh » ou « h ». Le « й » mongol est parfois transcrit « y » ou « ï ». On trouve donc plusieurs transcriptions pour le nom de cette province : Arhangay, Arkhangay, Arkhangaï voire Khangay du nord.

La translittération officielle du mongol cyrillique, (suivant la norme MNS 5217:2012), traduit en Arkhangai.

Subdivision administrative

Annexes

Notes et références 

Province en Mongolie